Larry Fleisher – avvocato e procuratore sportivo statunitense
 Leon Fleisher – pianista e direttore d'orchestra statunitense
 Ofer Fleisher – ex cestista israeliano